Станиславівська єпархія УГКЦ
 Станиславівська єпархія РКЦ

Див. також 
 Івано-Франківська архієпархія УГКЦ